Chobit est le titre de deux mangas :
 Chobit : Chobit est une extraterrestre qui aide la famille du garde-champêtre.
 Chobits : les chobits sont des ordinateurs personnels customisés. La principale chobit de ce manga est un androïde féminin, dont toute la mémoire a été effacée. Elle est recueillie par un étudiant sans le sou.